Ispod je popis filozofskih pojmova složih po abecedi.

A 
 a priori
 a posteriori
 adekvatna spoznaja
 afekt
 agnosticizam
 akademija
 akcident
 aksiom
 alijenacija
 analitička filozofija
 analiza
 analogija
 antiteza
 antropologija
 apeiron
 apsolutni duh
 apsolutni idealizam
 apstrakcija
 arhetip
 aristotelizam
 astronomija
 ataraksija
 ateizam
 atribut

B 
 biće
 bitak
 Bog
 budizam

Č 
 činjenica
 čovjek

Ć

D 
 dedukcija
 definicija
 dekonstrukcija
 demijurg
 demonstrativna spoznaja
 determinizam
 dijalektika
 dijalektički materijalizam
 dijalog
 divizija
 dobro
 dogmatizam
 dokaz
 država
 dualizam
 duh
 duša

DŽ

Đ

E 
 egzistencija
 egzistencijalizam
 eksperiment
 Elejska škola
 emanacija
 empiriokriticizam
 empirizam
 epikureizam
 epistemologija
 esencija
 estetika
 etika
 evolucija
 ezoterija

F 
 fenomen
 fenomenologija
 filozofija
 filozofija egzistencije
 filozofija matematike
 filozofija povijesti
 filozofija prava
 filozofija prirode
 filozofija religije
 filozofija renesanse
 filozofske škole
 forma
 frankfurtska škola

G 
 generalizacija
 gnoseologija
 gnosticizam

H 
 harmonija
 hedonizam
 helenističko-rimsko razdoblje
 hereza
 hipoteza

I 
 idealizam
 ideja
 indukcija
 inicijacija
 inteligibilija
 intuitivna spoznaja
 istina

J 
 Svjesno ja
 Jastvo
 Jedno
 jednoboštvo (monoteizam)
 jezik

K 
 Kapital (knjiga)
 kategorija
 kauzalnost
 komunizam
 kozmologija
 kozmopolitizam
 kozmopolit
 kredo
 kriterij
 kritički idealizam

L 
 logički pozitivizam
 logika
 logos

LJ 
 ljepota
 ljubav

M 
 madhyamaka
 maksima
 marksizam
 matematička logika
 materija
 materijalizam
 Megarsko-stoička škola
 mehanistički materijalizam
 metafizika
 metod
 metodologija
 Miletska škola
 misao
 misterij
 mistika
 mitologija
 modus
 monade
 monizam
 monoteizam
 mudrost

N 
 nacija
 nacionalizam
 naturalizam
 neadekvatna spoznaja
 negacija
 negacija negacije
 neoplatonizam
 nihilizam
 nominalizam
 novovjekovna filozofija
 nus

NJ

O 
 objekt
 objektivni idealizam
 ontologija
 osjet
 otuđenje

P 
 panteizam
 participacija
 patristika
 pedagogija
 peripatetičari
 pesimizam
 pironizam
 pitagorejci
 Pitagorejsko bratstvo
 platonizam
 pluralizam
 počelo
 pojam
 posljedica
 posrednici 
 postmodernizam
 postulat
 pozitivizam
 pragmatizam
 praksa
 pravo
 premisa
 primarne kvalitete
 priroda
 promjena
 prosvjetiteljstvo
 psihologija

Q

R 
 razum
 racionalizam
 realizam
 relativizam
 renesansna filozofija
 revizionizam
 riječ
 rod

S 
 samosvijest
 sekundarne kvalitete
 senzualizam
 sinteza
 skepticizam
 skolastika
 sociologija
 sofizam
 solipsizam
 specifikacija
 spekulacija
 spoznaja
 stoa
 stoicizam
 stvar po sebi
 stvarnost
 subjektivni idealizam
 sud (prosudba)
 sunyata
 supstancija
 svemir
 svijest
 svrhovitost

Š 
 šunyata šunya

T 
 tehnika
 teizam
 teleologija
 teodiceja
 teologija
 teorija
 teorija noviteta
 terminizam
 teza
 transcendentalni idealizam
 transcendentno

U 
 um
 umjetnost
 uzrok

V 
 vrlina
 vrsta

W

X

Y

Z  

 zaključak
 zen
 znanost

Ž 
 život